Rij ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Rij-Rousseau (1870–1956), französische Malerin, Künstlerin und Kunsttheoretikerin 
 Peter van Rij (* 1976), niederländisch-deutscher Basketballspieler